Sergio Rodríguez peut désigner :
 Sergio Rodríguez García (1984-), un footballeur espagnol ;
 Sergio Rodríguez Gómez (1986-), un joueur espagnol de basket-ball ;
 Sergio Rodríguez Reche (1992-), un coureur cycliste espagnol ;
 Sergio Rodríguez López-Ros (1970-), un professeur d'université, philosophe, historien, journaliste et diplomate espagnol.